Die 23. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 8. bis 17. September 1999 in Kairo, Ägypten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 1999/00.

Titelverteidiger war Jonathon Power, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Weltmeister wurde Peter Nicol, der 1997 und 1998 noch im Endspiel gescheitert war. Im Finale besiegte er Ahmed Barada mit 15:9, 15:13 und 15:11. 
Der Österreicher Clemens Wallishauser schied in der zweiten Qualifikationsrunde aus, bereits in der ersten Runde verloren Oliver Kowalski aus Deutschland und der Schweizer Reto Donatsch.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben, die WSF vergab stattdessen acht Startplätze an Spieler von Nationen, die nicht bereits im Teilnehmerfeld vertreten waren. Keiner dieser Spieler qualifizierte sich für das Hauptfeld, wie etwa Wallishauser und Kowalski.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1999/00
1999
Squashturnier in Kairo